Фонтне може да се односи на:

 Фонтне (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Фонтне (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Фонтне (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Фонтне (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Фонтне (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Фонтне (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Фонтне (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Фонтне“